Анфимово — название населённых пунктов.

Россия 
 Анфимово — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Анфимово — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Анфимово — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Анфимово — посёлок в Чухломском районе Костромской области.
 Анфимово — деревня в Чердынском районе Пермского края.
 Анфимово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.